Сонгве — топоним. Может означать:

 Сонгве (река, впадает в озеро Ньяса) — пограничная река между Малави и Танзанией.
  — река в Танзании.
 
  — область Танзании (до 2016 года — западная часть области Мбея).
  — исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки с 2017 года.